

Codici
 UGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Vige, Uíge, Angola
 ugo – codice ISO 639-3 della lingua ugong

Geografia
 Ugo – cittadina della prefettura di Akita, in Giappone

Onomastica
 Ugo – nome proprio di persona maschile italiano

Persone
 Antonio Ugo – scultore italiano

Televisione e teatro
 Ugo – serie televisiva italiana del 2002
 Ugo – commedia scritta da Carla Vistarini